Osoby o nazwisku Ebers:
 Georg Ebers (1837–1898) – niemiecki egiptolog i powieściopisarz
 Henryk Ebers (1855–1919) – polski lekarz, hydroterapeuta
 Joseph Ebers (1845–1923) – niemiecki architekt

 Zobacz też 
 Papirus Ebersa